Le terme « pool », emprunté à l'anglais, vient du français « poule », au sens ancien d'« ensemble des mises que les joueurs déposent au début d'une partie ».

Informatique 
 Un pool désigne un ensemble de ressources réutilisables, géré de façon commune pour un ensemble d'usagers (processus informatique, utilisateurs, ordinateurs, etc.).

Biologie 
 Un pool, au sein d'une cellule, représente un ensemble d'entités fonctionnelles mobilisable par la cellule (exemple : pool de canaux ioniques).

Génétique des populations 
 Un pool de gènes est l'ensemble des allèles d'une population.

Préparation ou analyse de produits 
 Un pool est un mélange du même produit de diverses origines. Ce mélange analysé ou traité constitue un lot. Les médicaments dérivés du sang sont issus de pools de centaines de plasmas, par exemple.

Économie 
 Un pool de financement regroupe plusieurs établissements financiers.

Géographie 

 Pool Malebo est un lac appelé Stanley Pool à l'époque de la colonisation de l'Afrique équatoriale. 
 Pool est un département de la République du Congo. 
 Pool of London est une partie de la Tamise.

Musique 
 Pool est un album de John Zorn.

Jeux 
 Au billard, le pool, abréviation de l'anglais américain pool billiard, désigne plus particulièrement le blackball ou le billard américain.
 Lors de paris, un pool est une cagnotte.

Patronyme 

 Léa Pool (1950-), réalisatrice, scénariste, monteuse et productrice canado-suisse.

Notes et références 

Patronyme anglais